Die B Grupa 2004/05 war die 56. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 7. August 2004 und endete am 28. Mai 2005.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten drei Teams stiegen in die A Grupa auf. Die letzten vier Vereine stiegen in die drittklassige W Grupa ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2004 05
Fußballsaison 2004/05